M76 peut désigner :

Domaine militaire et armes 
 Valmet M76, un fusil d'assaut finlandais ;
 Zastava M76, un fusil de précision serbe.

Sciences 
Astronomie
 M76, une nébuleuse planétaire de la constellation de Persée.

Médecine
 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres